

Localidades

Las Vegas, cidade no Nevada, notória por seus cassinos e vida noturna
Las Vegas (Novo México)

 La Parra de las Vegas

La Vega

Outros

Filmes
 Viva Las Vegas, filme de 1964 com Elvis e Ann-Margret
 Last Vegas, filme de 2013

Série
 Las Vegas (série), série de televisão.
 Vegas, série de televisão.

Times
 Las Vegas NHL Team, time de hóquei 

Desambiguação